Блено́-ле-Понт-а-Муссо́н () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия. Относится к кантону Дьелуар.

География 
Блено-ле-Понт-а-Муссон расположен между Нанси и Мецем на автодороге N57. Граничит на севере с Понт-а-Муссоном, на юго-западе — с Жезенвилем.

История 
 В 1922—1923 годах здесь был обнаружен некрополь галло-романского периода и эпохи Меровингов.

Демография 
Население коммуны на 2010 год составляло 4374 человека.

Ссылки 
 Официальный сайт коммуны
 
 

Коммуны департамента Мёрт и Мозель